Heinrich Bokholt ist der Name folgender Personen:

* Heinrich von Bokholt (Ratsherr, 1227), Ratsherr in Lübeck 
 Heinrich von Bokholt (Subdiakon) († vor 1285), deutscher Geistlicher, Domherr in Lübeck und Subdiakon 
 Heinrich von Bokholt (Scholast) († 1296), deutscher Geistlicher, Domherr in Lübeck und Scholast 
 Heinrich von Bokholt (Ratsherr, 1308) († 1346), Ratsherr in Lübeck und Testamentsvollstrecker von Heinrich II. Bochholt 
 Heinrich Bokholt (Dekan), Dekan in Lund 
 Heinrich II. Bokholt († 1341), deutscher Geistlicher, Bischof von Lübeck, siehe Heinrich II. Bochholt
 Heinrich III. Bokholt (1463–1535), deutscher Geistlicher, Bischof von Lübeck, siehe Heinrich III. Bockholt